Post Greenland er Grønlands postvæsen. Virksomheden er 100 % ejet af Tusass A/S (tidligere TELE Greenland), som drives under Grønlands Selvstyre (for administrationen se Grønlands Landsstyre). Tele Greenland er etableret 6. september 1925 og denne dato anses typisk også som datoen, hvor Post Greenland er grundlagt. De to virksomheder betegnes Tusass.

Post Greenlands hovedsæde er lokaliseret i Nuuk.

Eksterne henvisnger 
 Post Greenlands hjemmeside

Referencer 

Om Tusass Greenland Frimærker

Greenland, Post
Virksomheder fra Grønland
Virksomheder i Nuuk
Offentligt ejede virksomheder fra Grønland